Arenque-branco pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Lycengraulis grossidens
 Odontognathus mucronatus

Desambiguações de espécies
Arenques